Breazu ist der Familienname folgender Personen:

 Mircea Breazu (* unbekannt), ungarischer Gesangslehrer
 Mircea Breazu (* 1946), deutsch-rumänischer Schauspieler